Данилково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Данилково — деревня в Толочинском районе Витебской области.

Россия 
 Данилково — деревня в Каринском сельском поселении Александровского района Владимирской области, расположена близ деревни Лизуново.
 Данилково — деревня в Каринском сельском поселении Александровского района Владимирской области, расположена близ села Махра.
 Данилково — деревня в Краснопламенском сельском поселении Александровского района Владимирской области.
 Данилково — деревня в Вязниковском районе Владимирской области.
 Данилково — деревня в Кадуйском районе Вологодской области.
 Данилково — деревня в Чагодощенском районе Вологодской области.
 Данилково — деревня в Приволжском районе Ивановской области.
 Данилково — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Данилково — деревня в Волоколамском районе Московской области.
 Данилково — бывшая деревня в Мытищинском районе Московской области.
 Данилково — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Данилково — деревня в Кашинском районе Тверской области.
 Данилково — деревня в Максатихинском районе Тверской области.
 Данилково — деревня в Спировском районе Тверской области.
 Данилково — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Данилково — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Данилково — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.